Iran deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1900 i Paris, men deltog ikke igen før i 1948 i London. Nationen har deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget 1980 i Moskva og 1984 i Los Angeles. Iran deltog første gang i vinterlegene i 1956 i Cortina d'Ampezzo.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Irans OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL